Ginebra kan syfta på:

Colombia 

 Ginebra (kommun), Valle del Cauca, 
 Ginebra (ort), Valle del Cauca,